Insurgentes kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Insurgentes, Guanajuato, San Miguel de Allende, 
 Insurgentes, Zacapoaxtla, 
 Insurgentes, Puebla kommun, 
 Insurgentes, Querétaro Arteaga, San Juan del Río, 

Robotskapade Mexikoförgreningar